Vittorio Amedeo I 
 Vittorio Amedeo I di Savoia
 Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano